Příjmení Fait nosí více významných osobností:

 Aneta Faitová (* 1987) – česká herečka, modelka a finalistka České Miss 2008
 Emanuel Fait (1854–1929) – český pedagog a cestovatel
 František Fait (* 1906) – český fotbalista

Podobné příjmení 
 Fajt